Ма́нтелл (англ. Mantell) — английская фамилия.

Известные носители:

 Мантелл, Уолтер (1820—1895) — новозеландский учёный и политик.
 Мантелл, Гидеон (1790—1852) — британский акушер, геолог и палеонтолог.
 Мантелл, Джо (1915—2010) — американский актёр.

См. также 

 Мантелло (итал. Mantello) — коммуна в регионе Ломбардия, в провинции Сондрио (Италия).
 Мантеллы (лат. Mantellidae) — семейство бесхвостых земноводных. 
 Мантеллы (лат. Mantella) — род лягушек из семейства Mantellidae.

Примечания